Duitsland:
Langendorf (Elbe), een gemeente in de deelstaat Nedersaksen
Langendorf (Elsteraue), een plaats in de deelstaat Saksen-Anhalt
Langendorf (Zülpich), een plaats in de deelstaat Noordrijn-Westfalen
Langendorf (bij Weißenfels), een gemeente in de deelstaat Saksen-Anhalt

Zwitserland:
Langendorf (Zwitserland), een gemeente in het kanton Solothurn